Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 17 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Niculescu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Luxembourg
Tennis en octobre 2011
Tennis